Armstrong Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Armstrong Hill (Alabama)
 Armstrong Hill (Kalifornien)
 Armstrong Hill (Kentucky)
 Armstrong Hill (New York)
 Armstrong Hill (Vermont)